Drei-Brüder-Kapelle steht für:
 Drei-Brüder-Kapelle (Elixhausen)
 Drei-Brüder-Kapelle (St. Annaberg)